Chiesa della Beata Vergine della Neve ad Arco
 Chiesa della Beata Vergine della Neve a Bergamo
 Chiesa della Beata Vergine della Neve a Foppolo
 Chiesa della Beata Vergine della Neve a Fellegana, frazione di Scandiano
 Chiesa della Beata Vergine della Neve a Pabillonis
 Chiesa della Beata Vergine della Neve a Rusino, frazione di Tizzano Val Parma
 Chiesa della Beata Vergine della Neve a Selvis, frazione di Remanzacco